Energia peut désigner :
 Energia, un lanceur spatial lourd développé dans les années 1970 par l'Union soviétique ;
 Energia, le  album studio du chanteur colombien, J. Balvin (2016) ;
 Energia, un projet du producteur de musique électronique Marc Andrewes avec des chanteurs différents.

Voir aussi 
 Energia Productions, une société de production de cinéma finlandaise
 Energia Inagotable, le second album de The Locos